Слово Божие (Божье)

 Слово Божие — название некоторых священных книг, в частности Библии.
 Слово Божие — одно из названий Иисуса Христа в Коране и Библии.

См. также 
 Логос — творческое начало слова Божьего.
 Общество Слова Божия